Sono cose delicate – brano di Virgilio Savona del 1972, dall'album È lunga la strada
 Sono cose delicate – album di Marco Massa del 2016